Валид Меслуб (, 4 сентября 1985) — алжирский футболист, полузащитник. Ныне тренер.

Клубная карьера 
Валид Меслуб начинал свою карьеру футболиста, выступая за французские любительские клубы «Версаль» и «Леваллуа». Летом 2007 года он перешёл в «Истр», а в январе 2010 года — в «Гавр». Летом 2014 года алжирец подписал контракт с «Лорьяном». 10 августа того же года он дебютировал в Лиге 1, выйдя на замену в гостевом поединке против «Монако». 5 декабря 2015 года Меслуб забил свой первый гол в Лиге 1, ставший победным в гостевой игре с «Тулузой».

Карьера в сборной 
17 ноября 2010 года Валид Меслуб дебютировал в составе сборной Алжира, выйдя на замену в гостевом товарищеском матче против команды Люксембурга.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на dzfoot.com
 
 
 Профиль на worldfootball.net

Футболисты Франции
Игроки ФК «Истр»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Леваллуа»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Умм-Салаль»
Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу